Премијер лига Босне и Херцеговине у фудбалу 2006/07. била је пета сезона Премијер лиге Босне и Херцеговине у којој су играли клубови из оба ентитета у Босни и Херцеговини. Учествовало је 16. клубова, од чега 5 из Републике Српске и 11 из Федерације БиХ. Нови клубови су победници Прве лиге Федерације Босне и Херцеговине ФК Вележ из Мостара и Прве лиге Републике Српске ФК Борац из Бањалуке. После одиграних 30 кола титулу првака освијили су играчи ФК Сарајева. Ово је друга титула екипи Сарајева од оснивања ове лиге од стране Фудбалског савеза Босне и Херцеговине. Из лиге су испали ФК Радник из Бијељине и ФК Борац из Бањалуке после само једне сезоне проведене у овом рангу.

При одређивању коначног пласмана на табели гледа се прво број освојених бодова, па гол-разлика па број постигнутих голова. У случају да 2 тима имају исти број освојених поена а одлучује се о учесницима европских такмичења или о испадању из лиге, одлучује се на основу бодова, број освојених бодова између екипа са истим бројем бодова на табели, међусобна гол разлика, већи број постигнутих голова, већи број постигнутих голова у гостима па тек онда гол разлика.

Састав Премијер лига Босне и Херцеговине у сезони 2006/07.

Коначна табела 

ИГ = Играо утакмица; Д = Добио; Н = Нерешио; ИЗ = Изгубио; ГД = Голова дао; ГП = Голова примио; Бод = Бодови; МУ = Међусобне утакмице

Напомена:

1 НК Зрињском је због напуштања терена на утакмици 23. кола против НК Орашја изречена казна од -1 бода. Утакмица је регистрована резултатом 3-0 за Орашје.

Листа стрелаца 
 19 голова
Стево Николић (Модрича Максима), Драган Бенић (Борац)

 14 голова
Зоран Шешлија (Леотар)

 11 голова
Диалиба Бубакар (Жељезничар), Вернес Селимовић (Јединство), Зоран Рајовић (Зрињски)

 10 голова
Мисчлав Кароглан (Широки Бријег), Адмир Мирвић (Јединство),  Крешимир Кордић (Зрињски)

 9 голова
Сантос Вагнер (Широки Бријег),

 8 голова
Ламине Дијара (Зрињски), Адмир Велагић (Вележ), Ален Мешановић (Посушје), Сретко Вуксановић (Славија)

УЕФА ранг листа Националних лига у сезони 2006/07 (53) 
 (место у сезони 2005/06)
 28 (29)  Кипарска лига
 29 (28)  Словеначка лига
 30 (30)  Премијер лига БиХ
 31 (32)  Финска лига
 32 (31)  Летонска лига
 Full List

Види још 
 Премијер лига БиХ

Спољашње везе 
 Фудбалски савез Босне и Херцеговине
 BiH soccer

Премијер лига БиХ
Босанскохерцеговачке фудбалске лиге у сезони 2006/07.